

Geografia

Italia 
 Rein in Taufers – nome tedesco di Riva di Tures, frazione del comune di Campo Tures nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Rein – ex comune ora frazione di Rüfenach, comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)

Musica 
 Rein –  gruppo musicale italiano

Onomastica 
 Rein – nome proprio di persona maschile estone e olandese

Persone 
 Bernhard Rein (1897-1976) – calciatore estone
 Svein Gunnar Rein (1954) – calciatore norvegese
 Harald Rein (1957) – teologo e vescovo tedesco naturalizzato svizzero
 Andrew Rein (1958) – lottatore statunitense
 Steffen Rein (1968) – ciclista tedesco
 Mark Rein·Hagen (1970 circa) – autore di giochi statunitense